Kickers Offenbach (celým názvem: Offenbacher Fußball Club Kickers 1901 e. V.) je německý sportovní klub, který sídlí v hesenském městě Offenbach am Main. Založen byl v roce 1901. Od sezóny 2013/14 působí v Regionallize Südwest, čtvrté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na Sparda-Bank-Hessen-Stadionu s kapacitou 20 500 diváků. Klubové barvy jsou červená a bílá.

Největším úspěchem klubu v ligových soutěžích je dvojnásobná účast ve finále německého fotbalového mistrovství, v obou případech svému soupeři podlehl – v sezóně 1949/50 klubu VfB Stuttgart poměrem 1:2 a v sezóně 1958/59 klubu Eintracht Frankfurt poměrem 3:5 po prodloužení. V domácích pohárových soutěžích je považován za největší úspěch triumf v DFB-Pokalu v sezóně 1969/70. V evropských soutěžích klub účinkoval pouze jednou a to v sezóně 1970/71 v Poháru vítězů pohárů – v prvním kole podlehl belgickému mužstvu Club Brugge KV celkovým poměrem 2:3.

Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl házené, cheerleadingu a ženského fotbalu.

Získané trofeje 
 DFB-Pokal ( 1× )
 1969/70
 Gauliga Südwest ( 3× )
 1933/34, 1939/40, 1940/41
 Gauliga Hessen-Nassau ( 3× )
 1941/42, 1942/43, 1943/44
 Fußball-Oberliga Süd ( 2× )
 1948/49, 1954/55
 Hessenpokal ( 11× )
 1948/49, 1992/93, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2008/09, 2009/10, 2011/12, 2013/14, 2015/16

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1933–1939: Gauliga Südwest
 1939–1941: Gauliga Südwest/Mainhessen
 1941–1942: Gauliga Hessen-Nassau – sk. 1
 1942–1944: Gauliga Hessen-Nassau
 1945–1963: Fußball-Oberliga Süd
 1963–1968: Fußball-Regionalliga Süd
 1968–1969: Fußball-Bundesliga
 1969–1970: Fußball-Regionalliga Süd
 1970–1971: Fußball-Bundesliga
 1971–1972: Fußball-Regionalliga Süd
 1972–1976: Fußball-Bundesliga
 1976–1981: 2. Fußball-Bundesliga Süd
 1981–1983: 2. Fußball-Bundesliga
 1983–1984: Fußball-Bundesliga
 1984–1985: 2. Fußball-Bundesliga
 1985–1987: Fußball-Oberliga Hessen
 1987–1989: 2. Fußball-Bundesliga
 1989–1993: Fußball-Oberliga Hessen
 1994–1995: Fußball-Regionalliga Süd
 1995–1997: Fußball-Oberliga Hessen
 1997–1999: Fußball-Regionalliga Süd
 1999–2000: 2. Fußball-Bundesliga
 2000–2005: Fußball-Regionalliga Süd
 2005–2008: 2. Fußball-Bundesliga
 2008–2013: 3. Fußball-Liga
 2013– : Fußball-Regionalliga Südwest

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 1939/40: OFC (vítěz sk. Mainhessen) ve finále zvítězil nad 1. FC Kaiserslautern (vítěz sk. Saarpfalz) celkovým poměrem 7:4 (1. zápas – 1:1, 2. zápas – 6:3).
 1940/41: OFC (vítěz sk. Mainhessen) ve finále zvítězil nad FV Saarbrücken (vítěz sk. Saarpfalz) celkovým poměrem 5:4 (1. zápas – 3:2, 2. zápas – 2:2).
 1941/42: OFC (vítěz sk. 1) ve finále zvítězil nad Rot-Weiss Frankfurt (vítěz sk. 2) celkovým poměrem 6:4 (1. zápas – 0:0, 2. zápas – 6:4).
 1984/85: Klubu byly z důvodu porušení stanov soutěže odečteny dva body.
 1988/89: Klub byl z důvodu nesplnění licenčních podmínek přeřazen do třetí nejvyšší soutěže.
 2012/13: Klub byl z důvodu nesplnění licenčních podmínek přeřazen do čtvrté nejvyšší soutěže.
 2016/17: Klubu bylo z důvodu porušení stanov soutěže (probíhající insolvenční řízení) odečteno devět bodů.

Účast v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1901
Kickers